Pabbay (Barra), illa de l'arxipèlag de Barra (Escòcia)
 Pabbay (Harris), illa de l'arxipèlag de Harris (Escòcia)